Thierry Pauwels (ur. 1958) – belgijski astronom.

Życiorys 
W 1987 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Gandawie. Od 1984 roku pracuje w Observatoire Royal de Belgique w Uccle w sekcji astrometrii obiektów Układu Słonecznego. W latach 1996–2009 odkrył 152 planetoidy, z czego 139 samodzielnie, a 13 wspólnie z innymi astronomami.

W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (12761) Pauwels.

Przypisy 

Belgijscy astronomowie XX wieku
Belgijscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1958